Brad Aitken (né le  à Scarborough en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace des années 1980 et 1990.

Biographie 
Brad Aitken commence sa carrière au sein de la Ligue de hockey de l'Ontario en jouant pour les Petes de Peterborough en tant qu'ailier gauche en 1984-1985. En 1986, alors qu'il évolue chez les Greyhounds de Sault Ste. Marie, il se présente au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est le choix des Penguins de Pittsburgh en troisième ronde (). Il ne joue cependant quasiment pas avec les Penguins et passe la majeure partie de son temps dans les ligues mineures, que ce soit dans la Ligue internationale de hockey ou dans la Ligue américaine de hockey.

En 1991, il rejoint les Oilers d'Edmonton puis les Maple Leafs de Toronto mais n'arrivera jamais à percer dans la LNH. Il met fin à sa carrière en 1993.

Statistiques de carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1984-1985 || Petes de Peterborough || LHO || 63 || 18 || 26 || 44 || 36 || 13 || 1 || 2 || 3 || 2
|- 
| rowspan="2"|1985-1986 || Petes de Peterborough || LHO || 48 || 9 || 28 || 37 || 77 || || || || || 
|- bgcolor=#f0f0f0
 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 20 || 8 || 19 || 27 || 11 || || || || || 
|- 
|1986-1987 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 52 || 27 || 38 || 65 || 86 || 4 || 1 || 2 || 3 || 5
|- 
|1987-1988 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 74 || 32 || 31 || 63 || 128 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|1987-1988 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1988-1989 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 74 || 35 || 30 || 65 || 139 || 13 || 5 || 5 || 10 || 75
|- 
|rowspan="3"|1989-1990 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 46 || 10 || 23 || 33 || 172 || || || || || 
|- 
|Komets de Fort Wayne || LIH || 13 || 5 || 2 || 7 || 57 || 5 || 2 || 1 || 3 || 12
|- 
|Roadrunners de Phoenix || LIH || 8 || 2 || 1 || 3 || 18 || || || || || 
|- 
|rowspan="2"|1990-1991 || Blades de Kansas City || LIH || 6 || 4 || 6 || 10 || 2 || || || || || 
|- 
|Lumberjacks de Muskegon || LIH || 44 || 14 || 17 || 31 || 143 || || || || || 
|- 
|1990-1991 || Oilers du Cap-Breton || LAH || 6 || 2 || 3 || 5 || 17 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
| rowspan="2"|1990-1991 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 25 || || || || || 
|- 
|Oilers d'Edmonton || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|- 
|1991-1992 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 59 || 12 || 27 || 39 || 169 || || || || || 
|- 
|1992-1993 || EV Landshut || I. Bundesliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
|1992-1993 || IceCaps de Raleigh || ECHL || 25 || 11 || 12 || 23 || 129 || 10 || 1 || 9 || 10 || 12
|- 
|1992-1993 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 

| 14 || 1 || 3 || 4 || 25 || || || || ||

Notes et références

Bibliographie 
 

Naissance en octobre 1967
Naissance à Scarborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des IceCaps de Raleigh
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Attaquant de hockey sur glace